Kellermann se poate referi la:

 François Christophe Kellermann (1735 - 1820), întâiul duce de Valmy, Mareșal al Franței
 François Étienne Kellermann (1770 - 1835), al doilea duce de Valmy, fiu al lui François Christophe, general de cavalerie francez
 François Christophe Edmond Kellermann (1802 - 1868), al treilea duce de Valmy, fiu al lui François Étienne, diplomat și istoric francez

Kellerman 
 Paul Kellerman, personaj din serialul de televiziune Prison Break difuzat de Fox